Tíbia — osso da perna nos vertebrados
 Tibia — jogo de RPG via Internet (MMORPG)
 Tibia (gênero) — gênero taxonômico de moluscos marinhos do Indo-Pacífico
 Aulo — instrumento musical de sopro usado pelos antigos gregos e romanos; também chamado tíbia